Черныше́вское (до 1938 года — Эйдтку́нен, до 1946 года — Эйдткау, , , ) — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области. Входит в Пригородное сельское поселение.

География 
Посёлок Чернышевское расположен на востоке Калининградской области, на левом берегу реки Лепоны, по которой проходит российско-литовская граница,  в 8 км к востоку от районного центра, города Нестерова, в 136 км к востоку от областного центра, города Калининграда.

История 

Первое упоминание о Эйдткунене относится к 1525 году. Тогда Эйдткунен был населён литовцами. Поселение относится к исторической области под названием Надровия. Во время эпидемии чумы в 1709—1710 годах умерло практически всё население Эйдткунена, после чего посёлок вновь заселялся эмигрантами из Зальцбурга.

В 1860 году Эйдткунен был соединён с Кёнигсбергом железной дорогой, а в следующем году эта железная дорога была связана с сетью российских железных дорог (на территории нынешней Литвы). Железная дорога стимулировала развитие Эйдткунена, экономика которого была основана в основном на приграничной торговле.
 
В XIX веке, как и сейчас, Эйдткунен был приграничным поселением. Через посёлок проходила германско-российская граница, так как в то время Литва входила в состав Российской Империи (и, таким образом, Россия была ровно с обратной стороны границы, нежели сейчас). В Эйдткунене путешественники пересаживались с российского поезда на немецкий и наоборот (сквозное движение было невозможно, так как в России и Германии используется разная ширина колеи). Последней российской станцией по пути в Европу было Вержболово (ныне Кибартай).

В 1900 году в Эйдткунене жило 3708 человек

В 1922 году Эйдткунен получил статус города. В 1938 году, при Гитлере, был переименован в Эйдткау в рамках кампании по ликвидации в Третьем Рейхе топонимики древнепрусского («литовского») происхождения.

Во время Второй мировой войны Эйдткау был взят частями 3-го Белорусского фронта. После войны по решению Потсдамской конференции передан СССР, входил в состав РСФСР. Ныне в составе Калининградской области России.

В 1946 году был переименован в Чернышевское. С 25 июня 1947 года находился в составе Пригородного сельского Совета Нестеровского района, преобразованного 26 февраля 1992 года в Пригородную сельскую администрацию, переименованного 10 апреля 1997 года в Пригородный сельский округ, а с 30 июня 2008 года в Пригородное сельское поселение.

Город в восприятии современников 
Благодаря приграничному положению, Эйдтку́нен упоминается в произведениях многих русских литераторов, например у Маяковского («Позёвываю зевотой сладкой совсем как в Эйдткунене в ожидании пересадки», стихотворение «Товарищи!»), Чехова («В Эйдткунене, идя за горячей водой, он выглядел весело», рассказ «Страж под стражей») и Достоевского («На нём был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь как употребляют часто дорожные, по зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии, или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от Эйдкунена до Петербурга», роман «Идиот»).

В марте 1923 года поэт Евгений Шкляр под впечатлением от посещения Эйдтку́нена написал стихотворение «Граница»:

Старинная, заветная граница,

И двух культур минувший бурелом.

Там, на Востоке, синий дым клубится

И машет мельница распоротым крылом.

Полны водой глубокие овраги.

В местечке – грязь и хлюпанье галош.

Но воздух свеж, хотя деревья наги,

Но вечер удивительно – хорош.

Вдали холмы и рыжие деревни,

Голубоватый дым и рыхлые поля,

И грохот поезда, и шум простой и древний,

Каким полна весенняя земля.

О, славный край, где так резвятся дети,

Где пьют весёлое, немецкое вино, –

На торжище племён, на рубеже столетий

Тебе лежать от века суждено!

Прими же в дар от путника-поэта,

Принесшего молитвенный поклон, –

Слова правдивые и полные привета,

Сладчайшие, как майский перезвон!

В конце второй мировой войны Эйдткунен стал восприниматься как форпост враждебной Германии, о чём свидетельствует одна из статей в «Правде»:

«Эйдткунен – двуликий город. С одной стороны, – это типичный город лавочников, банков, с прусским чиновничеством, со скучным педантичным мещанством, символом которого является огромная пивная кружка. С другой стороны, – это город пограничный, крайний город Пруссии – город лазутчиков, контрабандистов, жандармов, город шпионов и воров. Здесь в грязных пивнушках шушукались шпионы за час до перехода границы. Здесь в маленьких, полутемных ресторанах диверсанты договаривались о поджогах и взрывах. Здесь прусские офицеры пограничных войск – жирные, налитые пивом – шлялись по городу как символ власти. Здесь в чёрное воскресенье 1941 года были сосредоточены немецкие полки, которые перешли границу. Первые военные эшелоны "Нах Остен" двинулись отсюда. В этих же пивнушках в те дни немцы оглашали маленькие улицы города истошными криками о "победах"...»

Пограничное положение, транспорт 

Посёлок вплотную прилегает к российско-литовской границе, на другой стороне которой расположен город Кибартай. Через Чернышевское проходит автомобильная дорога  Калининград — литовская граница и железная дорога Калининград — Москва, в Чернышевском действует круглосуточный пограничный переход.

В Чернышевском действует одноимённая станция Калининградской железной дороги. Эта станция относится к железнодорожной линии Калининград — Черняховск — Чернышевское (литовская граница).

В годы войны станция Эйдткунен (Эйдткау) была разрушена. После войны станцию не стали восстанавливать, а просто закрыли, и вплоть до распада СССР в Чернышевском не было своей железнодорожной станции, так как станция Кибартай находилась в непосредственной близости. Необходимость в строительстве новой станции возникла после провозглашения независимости Литвы, и в особенности — после объявления литовскими властями курса на вступление в Евросоюз. В 2001 году строительство новой пограничной станции вошло в Федеральную целевую программу развития Калининградской области, а стартовало два года спустя. Станция включает двенадцать приёмо-отправочных путей, вокзал, пассажирские перроны и другую инфраструктуру. По состоянию на конец 2008 года, строительство станции находилось на финальной стадии. Официально станция начала работу 2 октября 2017 года. С 2019 года станция, помимо грузовых поездов и пассажирских поездов дальнего следования, принимает также пригородный поезд из Калининграда.

Население

Достопримечательности 
 В Чернышевском сохранились лютеранская  1887-1889 годов постройки и синагога (1870, сгорела в 1938 г.). Здания заброшены и постепенно разрушаются.
 Мемориал на братской могиле 480 советских воинов, погибших во Вторую мировую войну.
 Захоронение русских и немецких воинов, погибших в Первую мировую войну.

Известные уроженцы и жители 
  (1881–1944) — писательница. 
  (1890–1958) — археолог.
  (1892–1949) — актёр.
  (1907–1989) — капитан, журналист, режиссёр и автор.
  (1907–1977) — преподаватель немецкой средней школы и историк
  (1936–2016) — немецкий математик и политик (СвДП), второй мэр и сенатор в Гамбурге.
  (1938) — немецкий фольклорист и музейщик.

Ссылки 
 Паспорт Пригородного сельского поселения на сайте МО «Нестеровский район»
 ,  фотографии кирхи

Картографические источники 
 Калининградская область. Общегеографическая карта. Масштаб — 1:200 000. Федеральная служба геодезии и картографии, 1995.

Примечания 

Населённые пункты Нестеровского района
Населённые пункты России, утратившие статус города
Пограничные пункты
Памятники под угрозой уничтожения